Пієрс (округ, Джорджія) 
Пієрс (округ, Небраска) 
Пієрс (округ, Північна Дакота)
Пірс (округ, Вашингтон)
Пієрс (округ, Вісконсин)